Сьерра-де-Сан-Висенте ()  — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Толедо в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.

Муниципалитеты